Măldărești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Măldărești (Vâlcea), Gemeinde im Kreis Vâlcea
 Măldărești (Măciuca), Dorf im Kreis Vâlcea
 Măldărești (Lădești), Dorf im Kreis Vâlcea